Wolf-Rainer Abraham (1952 -  ) é um botânico  alemão .

Ligações externas
  

Botânicos da Alemanha